Carbon-Based Anatomy — мини-альбом американской метал-группы Cynic. Релиз состоялся 11 ноября 2011 года на лейбле Season of Mist.

Об альбоме 
Carbon-Based Anatomyсостоит из шести ранее не публиковавшихся песен. Титульный трек, однако, является интерпретацией сингла группы Æon Spoke под названием «Homosapien». Примечательно, что музыканты уже совершали подобный ход: композиция «Integral Birth» с альбома Traced in Air имеет сходство с песней «When Sunrise Skirts the Moor», также входящей в репертуар Æon Spoke. Диск, как и все предыдущие работы Cynic, оформлен Роберто Венозой. Незадолго до выхода Carbon-Based Anatomy художник ушёл из жизни.

Три из шести треков мини-альбома («Amidst the Coals», «Bija!» и «Hieroglyph») стилистически близки жанру эмбиент, что в прошлом для группы характерно не было. Так как двое музыкантов — Таймон Круиденьер и Робин Зилхорст — покинули коллектив, все гитарные партии были записаны Полом Масвидалом. Партия для бас-гитары была сочинена и записана Шоном Мелоуном, принимавшим участие во всех студийных работах группы, за исключением Re-Traced.

Список композиций 
 «Amidst the Coals» — 2:11
 «Carbon-Based Anatomy» — 6:24
 «Bija!» — 2:27
 «Box Up My Bones» — 5:32
 «Elves Beam Out» — 3:59
 «Hieroglyph» — 2:28

Участники записи 
 Пол Масвидал — вокал, гитара, синтезатор
 Шон Рейнерт — ударные, перкуссия, клавишные
 Шон Мелоун — бас-гитара, Чапмэн стик
 Эми Коррейа — вокал (женский)

Примечания 

Альбомы Cynic
Альбомы Season of Mist